Мюлленбах:

 Мюлленбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Арвайлер.
 Мюлленбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Кохем-Целль.
 Мюлленбах, Эрнст — немецкий писатель.